Karol Młot
 „Młot” – pseudonim kpt. Władysława Łukasiuka, legendarnego partyzanta AK, dowódcy 6 Wileńskiej Brygady AK odtworzonej na Podlasiu
 młot (inaczej „rekin młot”, głowomłot pospolity) – ryba z rodziny młotowatych
 duży młotek – narzędzie
 młot – przyrząd sportowy 
 młot mechaniczny – maszyna
 młot hydrauliczny
 młot pneumatyczny
 młot parowo-powietrzny
 młot kafarowy
 młot spalinowy
 młot bojowy
 młot udarowy
 Młot – leśniczówka w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Gniewino
 Młot – formacja świecowa

Zobacz też: młotek (ujednoznacznienie)